Ре́ндалл () — англійське чоловіче особове ім'я, що походить від давньоанглійського імені Рендолф ().

Відомі носії:
 Рендалл Асофейфа (;  1984) — костариканський футболіст, півзахисник.
 Рендалл Бренес (,  1983) — костариканський футболіст, нападник.
 Рендалл Гайд (;  1956) — американський програміст, творець асемблерних мов програмування.
 Рендалл Гаррет (; 1927—1987) — американський письменник-фантаст.
 Рендалл Джарелл (; 1914—1965) — американський поет.

Див. також 
 Рендалл (прізвище)